Kaiser-Friedrich-Bad steht für:

 Kaiser-Friedrich-Bad (Dülken), ehemaliges Bad, heutiges Mehrfamilienhaus und Arztpraxis in Viersen-Dülken
 Altes Stadtbad St. Johann, ehemaliges Bad und heutiges Mehrgenerationenhaus in Saarbrücken
 Kaiser-Friedrich-Therme, historisches Thermalbad in Wiesbaden